Berling ist der Name

 der französischen Gemeinde Berling

Berling ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Berling (1812–1871), dänischer Zeitungsherausgeber und Freund von König Frederik VII. von Dänemark
 Carla Berling (* 1960), deutsche Autorin 
 Charles Berling (* 1958), französischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ernst Henrich Berling (1708–1750), deutsch-dänischer Buchdrucker und Herausgeber
 Georg Julius Berling (1817–1873), niederdeutscher Dichter, Arzt
 Gustav Berling (1869–1943), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Hartmut Hoffmann-Berling (1920–2011), deutscher Biologe
 Heinrich Berling (1817–1896), deutscher Zollverwalter, Postmeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Berling (1857–1940), deutscher Kunsthistoriker
 Max H. Berling (1905–1999), deutscher Architekt aus Osnabrück
 Michael Berling (* 1982), dänischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Peter Berling (1934–2017), deutscher Buchautor und Schauspieler
 Ute Berling (* 1957), deutsche Schlagersängerin
 Zygmunt Berling (1896–1980), polnischer General und Politiker

Berling ist der Name der Titelfigur von:
 Gösta Berling von Selma Lagerlöf

Siehe auch:
 Berlinger